São Pedro, un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
 São Pedro, un comune brasiliano del Rio Grande do Norte.

ko:피터